Caprile ist der Name folgender Orte:

 Caprile, Gemeinde in der Provinz Biella, Provinz Piemont, Italien 
 Caprile (Alleghe), Ortsteil der Gemeinde Alleghe, Provinz Belluno, Italien
 Caprile (Propata), Ortsteil der Gemeinde Propata, Provinz Genua, Italien

Caprile ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Caprile (1928–2020), italienischer Fußballspieler
 Giorgina Caprile (1880–nach 1915), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Vincenzo Caprile (1856–1936), italienischer Maler